Alejandro V puede referirse a:
Alejandro V de Macedonia, rey de Macedonia.
Alejandro V, antipapa, cuyo nombre era Pietro de Candia.
Alejandro V de Imericia.